Eskalator bezeichnet:

 veraltet eine Fahrtreppe
 eine finnische Band, siehe Eskalator (Band)